A25 är en motorväg i norra Tyskland som förbinder Hamburg med Geesthacht.

Trafikplatser

|}

Motorvägar i Tyskland
Vägar i Hamburg
Vägar i Schleswig-Holstein
Listor över avfartsnummer